Punta Nera  – montagna delle Alpi Cozie
 Punta Nera  – montagna del Massiccio del Gran Paradiso (Alpi Graie)
 Punta Nera  – montagna delle Dolomiti (Dolomiti Ampezzane)
 Punta Nera  – promontorio in Sardegna
 Punta Nera  – città della Repubblica del Congo